Adâncata több romániai település lehet:

 Adâncata, Dolj megye
 Adâncata, Ialomiţa megye
 Adâncata, Suceava megye